Доктор Джон Ва́тсон (также Уо́тсон, ) — персонаж рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла. Друг, помощник и биограф Шерлока Холмса. В большинстве книг Конан Дойла про Холмса повествование ведётся от имени Ватсона.

Прототипом доктора Джона Х. Ватсона принято считать самого Конан Дойла, однако сэр Артур в своих мемуарах называл майора Альфреда Вуда, который был секретарём Конан Дойла и провёл рядом с ним в этом качестве почти 40 лет.

Возможным прототипом является остеопат из Ланди (Шотландия) Уильям Смит. Прототипами Ватсона назывались также врач из Саутси Джон Ватсон, служивший в Маньчжурии, а также военный хирург Александр Фрэнсис-Престон.

Биография 
В 1872 году Джон Ватсон поступил в Лондонский университет и работал хирургом в больнице Святого Варфоломея.

В 1878 году он получил степень доктора медицины и поступил на военную службу на должность военного врача. Он отправился в Индию, а позже в Афганистан. В 1880 году он был ранен в сражении при Майнванде. В городе Пешаваре заболел брюшным тифом. На военном транспорте «Оронтес» вернулся в Лондон. Остановился в частном отеле на Стрэнде.

В 1881 году встретился с Шерлоком Холмсом и вместе с ним на двоих снял квартиру на Бейкер-стрит у миссис Хадсон.

В 1888 году умирает его брат Генри. Ватсон встречает Мэри Морстен и женится на ней. Покупает практику в Паддингтоне, продаёт её в 1891 году и возвращается в Кенсингтон. В 1893 — начале 1894 умирает Мэри Морстен.

В 1894 году Ватсон продаёт практику в Кенсингтоне и возвращается на Бейкер-стрит. В 1902 году он переселился в апартаменты на улице Королевы Анны. Вступает в новый брак, возвращается к врачебной практике.

В мире шерлокианы выступает как биограф Холмса. Ближайший друг и компаньон сыщика, в ряде рассказов и повестей действует по его поручению, отчитываясь впоследствии (например, в «Собаке Баскервилей»), порой не слишком успешно (например, в рассказе «Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс»). Весьма уступает Холмсу в наблюдательности и умении делать выводы из наблюдений. Вместе с тем оказывает Холмсу ряд ценных услуг: спасает ему жизнь или, по меньшей мере, рассудок (рассказ «Дьяволова нога»), консультирует по ряду специальных вопросов, связанных главным образом с медициной (например, в рассказах «Серебряный», «Загадка поместья Шоскомб», «Этюд в багровых тонах»).

О родственниках и семье доктора Ватсона известно немногое. В частности, в рассказе «Знак четырёх» упомянуто, что отец Ватсона владел большим состоянием, которое после его смерти перешло к старшему брату Ватсона, Генри, но не принесло ему счастья. Брат Ватсона, будучи беспорядочным и легкомысленным человеком, промотал наследство, спился и умер.

Апокрифические факты биографии 
«Биографии» Ватсона на фан-сайтах содержат большое количество деталей, которые отсутствуют в книгах Конан Дойла.

Например,
 Среднее имя Хэ́миш (). Предположение основано на двух фактах из книг: инициале «H.» и упоминании имени Джеймс (). Выход из положения комментаторы нашли в шотландской версии имени Джеймс — Хэмиш. В британском сериале «Шерлок» также используется это среднее имя.
 Ватсон родился 7 июля (или 7 августа) 1852 года. На самом деле год получен обратным отсчётом от известного года получения Ватсоном врачебного звания (1878).
 В 1854 году семья Ватсонов переезжает в Австралию и возвращается в Англию в 1865 году.

Имя 
У Конан Дойла Ватсона называют по имени трижды. «Этюд в багровых тонах» имеет подзаголовок «Из воспоминаний Джона Х. Ватсона, доктора медицины, отставного офицера военно-медицинской службы» (). В рассказе «Загадка Торского моста» на крышке курьерской сумки, в которой лежат записи Ватсона, есть надпись: «Джон Х. Уотсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индийской армии». В «Человеке с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом.

Ватсон / Уотсон 

В русских переводах произведений Конан Дойла, как и в экранизациях этих произведений, встречаются оба варианта фамилии доктора: «Уотсон» и «Ватсон».

Из-за высокой популярности и, соответственно, большого количества переводов проследить точно историю «русского имени» друга и ассистента Холмса сложно. Во всяком случае, фамилия «Ватсон» появилась ещё в дореволюционных переводах и театральных постановках (например, в переводе А. Репиной, второе издание которого вышло в 1908 году). Вариант «Уотсон» использован в переводе «Записок о Шерлоке Холмсе» под редакцией К. Чуковского (первое издание — не позднее 1956 года) в серии «Библиотека приключений» — этот перевод многократно переиздавался впоследствии. Этот вариант фамилии предпочли переводчики Н. Тренева, М. Литвинова, Н. Войтинская, М. и Н. Чуковские, М. Бессараб, Н. Емельянникова, Д. Лившиц, В. Штенгель и другие, из относительно недавних изданий он используется в «Собрании сочинений в восьми томах» А. Конан Дойля (М: «Сантакс-Пресс», 1995). Вместе с тем встречаются переводы (как правило, отдельных рассказов, в особенности изданные после 1980 года), где используется и вариант «Ватсон».

В первой советской экранизации произведения о Шерлоке Холмсе — телеспектакле «Собака Баскервилей» 1971 года доктора зовут «Уотсон». Но в музыкальном фильме «Голубой карбункул», вышедшем на экраны в 1979 году, уже появляется «Ватсон». Создатели сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» выбрали вариант «Ватсон», что сильно сказалось на его (варианта) популярности — последующие 40 лет в российской поп-культуре и фольклоре прочно закрепился «доктор Ватсон». В российском сериале «Шерлок Холмс», который вышел на экраны в 2013 году, фамилия биографа Холмса снова называется то «Ватсон», то «Уотсон».

Воплощения образа в кино 

В Великобритании, США и других странах произведения о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне многократно экранизировались и продолжают экранизироваться.

В годы Второй мировой войны были сняты фильмы «Шерлок Холмс и секретное оружие» (1943) с участием знаменитых британских актёров Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса (в роли доктора Уотсона), далее с их же участием были сняты фильмы «Жемчужина смерти» (1944), «Багровый коготь» (1944), «Паучиха» (1944), «Замок ужаса» (1945), «Женщина в зелёном» (1945), «Бегство в Алжир» (1945) и целый ряд других.
 1959, Великобритания — «Собака Баскервилей». Роль доктора Ватсона исполнил Андре Морелл.
 2009, США, Великобритания — «Шерлок Холмс». Роль доктора Ватсона исполнил Джуд Лоу. В этом фильме Ватсон впервые демонстрирует ярое недовольство натурой Холмса и часто с ним спорит. В 2011 году Лоу повторил роль в сиквеле «Шерлок Холмс: Игра теней».
 2010, Великобритания — сериал «Шерлок». Телесериал, переносящий действие в 21 век. Роль доктора Ватсона исполнил Мартин Фримен. В этой версии Ватсон пишет свои истории о совместных приключениях с Шерлоком не в виде книг, а в личном блоге. В первой серии он страдал от психосоматической боли в ноге при фактическом ранении в плечо, что являлось иронией создателей над непоследовательностью Конан Дойла.
 2012, США — телесериал «Элементарно». В этом сериале, с действием в Нью-Йорке 21 века, Джон заменён на женский аналог Джоан Ватсон, роль которой исполняет Люси Лью. Она знакомится с Шерлоком Холмсом как его куратор трезвости после лечения от наркомании, но впоследствии становится его ученицей и напарницей. В одной из серий выясняется, что она написала сборник рассказов о своих приключениях с Шерлоком, но тот его уничтожил.
 2021, Великобритания — телесериал «Нерегулярные части». Ватсона здесь играет Ройс Пирресон.

Российские и советские экранизации 
В СССР и России было произведено четыре варианта экранизации произведений о Шерлоке Холмсе.

 Телеспектакль «Собака Баскервилей» (1971 год). Роль доктора Уотсона исполнил актёр Лев Круглый. Здесь доктор — не просто объект для демонстрации великим сыщиком своих способностей, а действительно полноценный ассистент Холмса. Эта работа малоизвестна, так как в 1979 году Лев Круглый выехал с семьёй из СССР на Запад. После эмиграции актёра фильм ни разу не показывали по советскому телевидению, и снова он вышел на экран лишь однократно в 2003 году, после обнаружения копии в архивах Гостелерадиофонда РФ.
 «Голубой карбункул» (1979 год), комедийный музыкальный фильм по мотивам одноимённого рассказа Конан Дойла. Фильм оказался в тени вышедшего годом позже сериала. Роль Ватсона в нём играет Эрнст Романов. Его герой — добродушный, флегматичный, он в первую очередь писатель и рассказчик, и лишь во вторую — партнёр и помощник Холмса в делах. В его отношении к хладнокровному, саркастичному, даже надменному Холмсу в исполнении Альгимантаса Масюлиса явно просматривается ирония, для литературного Ватсона совершенно не характерная
 Телесериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979—1986), состоящий из пяти фильмов. Самая известная советская экранизация Шерлока Холмса и самое известное киновоплощение образа доктора Ватсона, созданное Виталием Соломиным. Ватсон Виталия Соломина — истинный джентльмен, он подчёркнуто вежлив, по-военному аккуратен, отважен, но при этом несколько простоват и весьма эмоционален. После показа «Собаки Баскервилей» (третий фильм сериала) по сообщениям советских СМИ в Англии критики назвали пару Ливанов—Соломин «лучшей парой континентальных актёров, когда-либо игравших Холмса и Ватсона», однако это лишь со слов самого Ливанова. В действительности эта экранизация в то время была малоизвестна в англоязычных странах.
 Телесериал «Шерлок Холмс» (2013) — телесериал по мотивам историй о Шерлоке Холмсе. В роли доктора Уотсона снялся Андрей Панин. Для актёра эта роль стала последней — он скончался в марте 2013 года, после завершения съёмок, но до пост-продакшна. В этом сериале Уотсон занимает гораздо более заметное место, чем в предыдущем: он настоящий, опытный и много повидавший офицер, джентльмен, хранящий острые представления о товариществе и чести. Кроме того, Уотсон здесь показан как отличный боксёр, дающий уроки бокса Шерлоку, и стрелок-снайпер. Уотсон играет роль скорее не компаньона Холмса, а его старшего товарища и, в какой-то мере, даже воспитателя. Кроме того, Уотсон здесь — фактически создатель того Шерлока Холмса, которого читатели знают по книгам, поскольку реальный великий сыщик в сериале поначалу сильно отличается от своего книжного образа, но по мере выпуска Уотсоном новых сочинений постепенно перенимает черты литературного двойника.
 В телесериале «Шерлок в России» (2020) Холмсу в его расследованиях в Санкт-Петербурге помогает своего рода аналог Ватсона доктор Илья Карцев, у которого Холмс снимает комнату на Пекарской улице. Его роль исполнил актёр Владимир Мишуков. Подобно Ватсону, Карцев служил в императорской армии военным хирургом и был женат, пока его жена не умерла от порока сердца. С тех пор Карцев стал алкоголиком, лишился уважения коллег и замкнулся в себе. В подвале своей квартиры он проводит эксперименты с заспиртованными сердцами с пороком, мечтая найти лекарство от этого недуга. Поначалу Карцев встречает Холмса с явным негативом и даже подозревает, что Холмс и есть Джек-потрошитель, но вскоре они объясняются друг с другом и налаживает тёплые дружеские отношения. Постепенно Карцев становится единственным, кому Холмс готов доверять в экстренной ситуации. Ватсон в сериале появляется только в первой серии, в сцене битвы с Потрошителем в Лондоне (в результате которой впадает в кому), и сыгран актёром Андреем Феськовым.

В популярной культуре 
 В России есть музыкальная группа «Доктор Ватсон», названная в честь этого героя. Она специализируется на исполнении музыки ретро.
 Шерлок Холмс и доктор Ватсон — герои многочисленных анекдотов.
 В мультфильме студии Дисней «Великий мышиный сыщик» доктор Ватсон появился в маленьком эпизоде; всё же действие мультфильма крутится вокруг мышиного мира. У доктора Ватсона в фильме есть аналог — мышиный доктор Дэвид Кью Доусон. Обе роли озвучил Вэлл Бэттин, дублировал Виктор Костецкий.
 В первом деле игры The Great Ace Attorney: Adventures (приквела серии игр Ace Attorney) жертвой является профессор Джон Эйч Ватсон (; в английском локализации игры — Джон Х. Уилсон ), доктор медицины, внешний вид которого примерно соответствуют персонажу, но при этом во вступлении к трейлеру игры повествование ведётся от имени «Друга Шерлока Холмса» (с иллюстрацией, созданной по мотивам рассказов, на которой изображены Ватсон и играющий на скрипке Холмс). Также в игре в качестве одного из ключевых персонажей присутствует Шерлок Холмс (; в английском локализации игры — Херлок Шолмс ), а его помощницей является юная писательница и изобретательница Айрис Ватсон (; в английском локализации игры — Айрис Уилсон ), чей образ частично основан на Ватсоне из рассказов (пишет романы по мотивам описания дел Шерлока), и которая по сюжету является дочерью Ватсона.

Факты 

 27 апреля 2007 года в Москве, на Смоленской набережной, напротив посольства Великобритании, открыли скульптурную композицию «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (скульптор Андрей Орлов). Прототипом Шерлока Холмса послужил Василий Ливанов, Ватсона — Виталий Соломин.
 В состав операционной системы Microsoft Windows вплоть до версии Windows XP входила программа Dr. Watson, которая являлась отладчиком. Начиная с Windows Vista имя этой программы изменилось.
 В честь Ватсона 1 сентября 1993 года назван астероид (5050) Доктор Ватсон (открыт в 1983 году).
 Доктор Джеймс Уилсон, герой сериала «Доктор Хаус», создан на основе Ватсона, хотя и не является собственно помощником Хауса.

См. также 
 Список фильмов о Шерлоке Холмсе

Примечания

Ссылки 
 Биография Шерлока Холмса и доктора Уотсона.

Артур Конан Дойл
Персонажи рассказов о Шерлоке Холмсе
Литературные герои
Вымышленные мужчины
Вымышленные писатели
Вымышленные помощники сыщиков
Вымышленные военные врачи
Вымышленные ветераны войн
Персонажи фильмов
Персонажи телесериалов
Персонажи мультфильмов